HKH steht für:
 Hauptkinderheim
 Hilfskrankenhaus
 Hindukusch-Himalaya-Region, länderübergreifende Entwicklungsregion in Südasien
 Hindukusch-Karakorum-Himalaya-Kette, zusammenhängendes Faltengebirge am südlichen Rand Hochasiens, das Südasien vom Rest Asiens geologisch abgrenzt

H.K.H. steht für:
 schwedisch: Hans/Hennes Kungliga höghet (dt. „Seine/Ihre königliche Hoheit“), siehe HRH (Anrede) #Äquivalent in anderen Ländern

Abkürzung